«Батьківщино, батьківщино, батьківщино!» (, Біляді, Біляді, Біляді) — національний гімн Єгипту, слова і мелодія для якого були створені Сайєдом Дарвішем, а прийнята як гімн ця пісня була в 1979 році.

Хоча оригінальна версія має три куплети, зазвичай у теперішній час співають лише один (перший) куплет з 2 рефренами.

Слова

Сучасний гімн 

У теперішній час національний гімн Єгипту з відповідних нагод виконують у його скороченій версії, як було указано вище. Ця версія представлена нижче:

Історія 
Слова пісні «Батьківщино, батьківщино, батьківщино !» були написані Сайєдом Дарвішем, який також створив мелодію для пісні. Автор пісні був тісно пов'язаний з тогочасними борцями національно-визвольного руху за незалежність Єгипту. Фактично ж, текст єгипетського національного гімну являє собою зведені уривки полум'яних патріотичних промов одного з ранніх єгипетських національних лідерів Мустафи Каміля.

Перший же національний гімн Єгипту датований 1869-м роком, і він був королівським — таким, що прославляв монархію. Так і не ясно, як довго він лишався в ужитку. Хоча монархію в Єгипті й було повалено 1952 року внаслідок Липневої революції, монархічний гімн і надалі використовували, принаймні частково як гімн Об'єднаної Арабської Республіки (спільна держава Єгипту та Сирії) в 1958 році.

Пісня Walla Zaman Ya Selahy спершу була створена спеціально для Умм Кульсум, що тоді була найпопулярнішою співачкою Єгипту. Пісня стала дуже популярною в 1956 році, і її було прийнято як національний гімн 1960 року. Са́ме ця пісня й лишалась гімном Єгипту до 1979 року, поки її не замінили на Біляді. Біляді. Біляді.. Цей єгипетський гімн (періоду 1960-79 років) також використовувався як гімн, лише музика, тобто без слів, у період 1965—81 років, Іраком.

Див. також 
 Герб Єгипту
 Прапор Єгипту

Примітки

Посилання 
 Інструментальна версія Біляді, Біляді, Біляді у RealAudio 

Національні символи Єгипту
Єгипет
Єгипет
Музика Єгипту